Buchenbach ist ein geographischer Name:

Gemeinde und Ortsteil:
 Buchenbach, Gemeinde im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Buchenbach (Mulfingen), Gemeindeteil und Dorf der Gemeinde Mulfingen im Hohenlohekreis, Baden-Württemberg

Gewässer:
 Buchenbach (Aabach), linker Zufluss des Aabachs (zum Emsdettener Mühlenbach) bis Ostendorf, Stadt Steinfurt, Kreis Steinfurt, Nordrhein-Westfalen
 Buchenbach, möglicherweise Nebenname des Lauterbach (Autmut), linker Zufluss der Autmut bei Grafenberg, Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg
 Buchenbach (Bodensee), nordwestlicher Zufluss des Bodensees in Manzell, Stadt Friedrichshafen, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Buchenbach (Breitach), Zufluss der Breitach im Kleinwalsertal nach Riezlern, Gemeinde Mittelberg, Bezirk Bregenz, Vorarlberg
 Buchenbach (Erdmannsbach), rechter Zufluss des Erdmannsbachs (zur Wiesaz) vor Gomaringen, Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg
 Buchenbach (Fischbach), linker Zufluss des Fischbachs (zum Agenbach, zur Nagold) in Gültlingen, Stadt Wildberg, Landkreis Calw, Baden-Württemberg
 Buchenbach (Jagst), linker Zufluss der Jagst bei Buchenbach, Gemeinde Mulfingen, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Buchenbach (Laabenbach), linker Zufluss des Laabenbachs im Wienerwald vor St. Christophen, Stadt Neulengbach, Bezirk St. Pölten-Land, Niederösterreich
 Buchenbach (Lauter), linker Zufluss der Lauter bei Neulautern, Gemeinde Wüstenrot, Baden-Württemberg
 Buchenbach (Löcherbach), rechter Zufluss des Löcherbachs (zur Asdorf), Landkreis Altenkirchen, Rheinland-Pfalz
 Buchenbach (Main), linker Zufluss des Mains bei Steinbach, Stadt Lohr am Main, Landkreis Main-Spessart, Bayern
 Buchenbach (Murr), linker Zufluss der Murr nach Burgstall, Gemeinde Burgstetten, Baden-Württemberg
 Buchenbach (Starzel), rechter Zufluss der Starzel (zum Neckar) nach Killer, Gemeinde Burladingen, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg

Buchenbach ist ein Familienname:
 Friedrich Gustav von Stetten-Buchenbach (1764–1808), Oberst und Kommandeur der badischen Leib-Grenadiergarde
 Sigmund Heinrich zu Buchenbach (1685–1760), schwäbischer Offizier, zuletzt Generalmajor

Siehe auch:
 Buchbach
 Buchenbächle
 Buchengraben
 Bucherbach
 Büchenbach (Begriffsklärung)